Toto je seznam dílů seriálu C.B. Strike.

Přehled řad

Seznam dílů

Volání kukačky (2017) 
The Cuckoo's Calling

Hedvábník (2017) 
The Silkworm

Ve službách zla (2018) 
Career of Evil

Smrtící bílá (2020) 
Lethal White

Neklidná krev (2022) 
Troubled Blood

Externí odkazy 
 
 

C.B. Strike
C.B. Strike